Carme Panchón (Barcelona, 1953) és llicenciada i graduada en educació social i pedagogia a la Universitat de Barcelona.

Formació professional 
Un dels primers contactes amb l'àmbit social va ser la realització del Servei Social, als 16 anys, desenvolupat íntegrament a la Residència Maternal Santa Eulàlia, que en aquell moment era una residència per a mares solteres en situació de dificultat psicosocial.

Posteriorment, quan cursava cinquè curs de carrera, encara que en aquell moment les pràctiques de carrera eren voluntàries, aprofitant la participació en les recerques "Inadaptació y Drogas. Educación Preventiva y Terapéutica (1980-1981) " i "Incidencia del uso de drogas en un ámbito escolar marginal" (1981), les va fer al Reformatori de Wad Ras.

Compaginava els estudis universitaris treballant en empreses i tot just en acabar els estudis, va començar a treballar d'educadora especialitzada i de coordinadora pedagògica incorporant-se al Projecte de Comunitats Educatives Infantils i Juvenils de la Generalitat de Catalunya (13 d'octubre de 1981 al 31 de maig de 1987).

Trajectòria professional 
Va ser professora titular de Pedagogia de la Inadaptació Social. Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE) a la Universitat de Barcelona (UB). També va ser directora Adjunta de l'Institut de Desenvolupament Professional i membre de la Comissió d'Empara del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona.  Des del 2016 membre del Grup d'Estudis i Recerca sobre "Benestar i Drets dels Infants i Adolescents". i coordinadora del Grup de Recerca per a la Infància i l'Adolescència de l'Institut de Desenvolupament Professional de la Universitat de Barcelona sobre "Infància i Adolescència en situació de risc social: Exercici responsable dels drets de l'infant i l'adolescent". i membre de l'Equip Innovació Docent "Recerca sobre Metodologies, disseny i avaluació de programes per a joves en conflicte amb la justícia"

Referències 

Barcelonins contemporanis